Supercupa Europei 1995 a fost disputată între deținătoarea Ligii Campionilor sezonul 1993-1994 A.C. Milan și Arsenal, câștigătoarea Cupei Cupelor. A fost câștigată de A.C. Milan cu scorul general de 2-0.

Primul meci s-a jucat pe Highbury din Londra pe 1 februarie 1995 și s-a terminat cu scorul de 0-0. A doua manșă a avut loc pe data de 8 februarie 1995 pe stadionul San Siro din Milano unde Milan s-a impus cu scorul de 2–0 grație golurilor marcate de Zvonomir Boban și Daniele Massaro.

Detalii

Prima manșă

A doua manșă

Legături externe 
 UEFA 
 RSSSF

1995 în fotbal
Supercupa Europei